PUL est un sigle qui désigne :

le Propulseur Universel Light, un appareil orthodontique ;
les Presses de l'Université Laval, au Québec ;
les Presses universitaires de Louvain, en Belgique ;
les Presses universitaires de Lyon en France ;
 un planeur ultra léger.

pul est un mot qui peut désigner :
 pūl : petite pièce de monnaie en cuivre dans l'ancienne Russie ; mangır ottoman.